kruszynka – rodzaj grzybów
 Kruszynka – meteoryt
 Kruszynka – miejscowość na Ukrainie